Прва лига 1999/2000 годов — 9-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 1 августа 1999 года и завершился 20 мая 2000 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

1999/2000
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1999 году
Спорт в Словении в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000